De zaak Alzheimer (boek), een boek van Jef Geeraerts
 De zaak Alzheimer (film), de verfilming van het boek

Zie ook 
 Alzheimer (doorverwijspagina)